Нелли Александровна Касеева () — советская и российская артистка цирка, народная артистка России (2008), артистка Росгосцирка.

Биография 
Родилась 25 декабря 1937 года в посёлке Де-Кастри (ныне — Хабаровского края) в семье военнослужащего. Завершила обучение в Ростовском инженерно-строительном институте.

В 1962 году вышла замуж за артиста цирка Касеева Рустама. У пары двое детей — сын Ренат и дочь Дана.

В 1970 году на базе Уфимского цирка семья приступает к созданию номера с медведями. Первые репетиции с приобретенными медвежатами проводили самостоятельно, без чьей-либо профессиональной помощи. В 1972 году в городе Кирове (под Москвой), в шапито, состоялся дебютный показ номера. А уже осенью в этом же году в Московском цирке состоялась премьера аттракциона «Медведи-72». Аттракцион построен из 3-х частей: I — футбол, II — моды, III — танцы (на музыку танца маленьких лебедей из балета Чайковского «Лебединое озеро»). После успеха Рустам назначен руководителем Башкирского коллектива.

В 1973 году Нелли трудоустроена в Союзгосцирке как артистка.

В 1976 году начинают работать над новым номером и выпускают аттракцион «Созвездие Большой медведицы», состоящий из 2-х частей: «старый цирк» и «современный цирк».

В 1995 году супруг оставляет манеж и начинает работать начальником отдела формирования в компании «Росгосцирк». Нелли гастролирует одна.

С 1997 года сын Ренат начинает работать ассистентом в номере с медведями.

В 2006 году Нелли удостаивается звание — "Лауреат Национальной премии «ЦИРКЪ». Вручение состоялось 8 марта в Санкт-Петербургском цирке.

Награды 
 Народная артистка России (29.09.2008).
 Заслуженная артистка России (30.08.1996).
 Лауреат Национальной премии «ЦИРКЪ» (2006).

Фильмография 
Нелли Касеева имеет три работы в кино:

  — Мишка-артист, дрессировщица;
  — Ещё одна улыбка (короткометражный);
  — Как уходили кумиры (документальный).

Примечания

Ссылки 
 Нелли Касеева

Выпускники Ростовского строительного университета